«Incomplete» () — первый сингл с пятого студийного альбома группы Backstreet Boys — Never Gone. Это первый сингл группы после трехлетнего перерыва в творчестве. Песня имела коммерческий успех, достигнув 13-го места в американском Billboard Hot 100 и получив золотую сертификацию за продажу более полумиллиона копий в США. Кроме того, она стала хитом в нескольких европейских странах и дебютировала под номером один в Австралии, став единственным хитом группы номер один в этой стране и получив двойной платиновый сертификат продаж в 2020 году.

Музыкальное видео 
Режиссёр видео — Джозеф Кан. Этот клип имеет существенные отличия от предыдущих работ группы. Здесь был использован яркий солнечный фон и четыре стихии — огонь, дождь, снег, вода, которые олицетворяли четырёх участников группы: Ника Картера, Хауи Дороу, Кевина Ричардсона и Брайана Литтрелла. Для Эй Джея Маклина была предусмотрена другая концепция, так как его вокал был лидирующим. Видео снималось в Ланкастере и на Зума Бич (Zuma Beach), штат Калифорния. Так как Эй Джей олицетворяет рок в группе, его снимали на фоне яркого заката с некоторым Голливудским лоском. Он едет по шоссе на классической машине, освещаемый лучами заходящего солнца. Ник Картер — непостоянная личность с изменчивым настроением. Он притягивает, но если подпустить его ближе — становится опасным. Таким образом, его олицетворял огонь. Хауи Дороу — эмоциональный участник группы — сравним с дождём. В клипе он сидит под старым деревом, которое гнётся из-за порывов ветра. Далее начинается ливень. Кевин Ричардсон, самый зрелый и рассудительный участник, выглядит в клипе «холодным». Он олицетворяет снег. В видеоклипе Кевин играет на белом пианино среди тлеющего леса, когда с неба начинают падать хлопья снега. И Брайан Литтрелл, которого Кан описал как «большой энергетический шар, который невозможно остановить», предстал в клипе океанской стихией. Он стоит по колени в воде, настигаемый штормовыми волнами. Конец видео — это воссоединение группы. Они идут через пустыню и лучи заката, отображают на земле их силуэты.

Критика
Чак Тейлор из журнала Billboard сравнил вокал группы с вокалом Брайана Адамса и Blessid Union of Souls, сказав, что песню было бы приятно услышать по радио. Британский обозреватель Джеймс Мастертон написал, что «Incomplete» доказал, что группа не потеряла свой талант после перерыва, продолжая называть трек помпезным.

Трек-лист 

US promo CD
 "Incomplete" (album version) – 3:59
 Call-out research hook – 0:16

European CD single
 "Incomplete" – 3:59
 "Movin' On" – 3:30

UK CD1
 "Incomplete" – 3:59
 "Incomplete" (instrumental) – 3:59

UK CD2 and European maxi-single
 "Incomplete" – 3:59
 "My Beautiful Woman"  – 3:36
 "Movin' On"  – 3:30
 "Incomplete" (video)

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальный Twitter-аккаунт группы

Синглы Backstreet Boys
Синглы 2005 года
Песни по алфавиту
Песни 2005 года
Видеоклипы, снятые Джозефом Каном
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы Jive Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии